Соли́с () — фамилия, преимущественно испанская:

 Солис, Виргиль (1514—1562) — немецкий художник и гравёр.
 Солис, Джон (род. 1993) — колумбийский легкоатлет.
 Солис, Жаклин (род. 1964) — боливийская легкоатлетка.
 Солис, Камиль (род. 1971) — белизская велогонщица.
 Солис, Либорио (род. 1982) — венесуэльский боксёр.
 Солис, Мануэль (1917—2009) — панамский государственный деятель.
 Солис, Марко Антонио (род. 1959) — мексиканский музыкант, композитор и певец.
 Солис, Маурисио (род. 1972) — коста-риканский футболист, полузащитник.
 Солис, Мерсед (род. 1953) — американский рестлер, известный как Тито Сантана.
 Солис, Нелвин (род. 1989) — боливийский футболист, полузащитник клуба «Циклон».
 Солис, Одланьер (род. 1980) — кубинский боксёр.
 Солис, Улисес (род. 1981) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Солис, Хильда (род. 1957) — 25-й министр труда США.
 Солис, Хорхе (род. 1979) — мексиканский боксёр.
 Солис, Хуан Диас де (ок. 1470—1516) — испанский мореплаватель и исследователь.
 Солис-и-Риваденейра, Антонио де (1610—1686) — испанский священнослужитель, историк, писатель и драматург.
 Акоста Солис, Мисаэль (1910—1994) — эквадорский учёный-натуралист, ботаник, географ, эколог.

См. также 
 Солюс